Южноамериканский кубок 2002 — 1-й розыгрыш турнира. Прошёл с 28 августа по 11 декабря 2002 года. Первый трофей завоевал аргентинский клуб «Сан-Лоренсо де Альмагро».

Предварительный раунд 

|}

Первый раунд 

|}

Четвертьфиналы 

|}

Полуфиналы 

|}

Финал

Чемпион

Лучшие бомбардиры 
  Гонсало Галиндо — 4 гола (Боливар)
  Пьер Вебо — 4 гола ( Насьональ)
  Родриго Астудильо — 4 гола (Сан-Лоренсо)

Ссылки 
 Южноамериканский кубок 2002 на сайте RSSSF

2002
Футбол в Южной Америке в 2002 году